Булычевы:
 
 Булычевы — деревня в Афанасьевском районе Кировской области России.
 Булычевы — деревня в Орловском районе Кировской области России.
Булыче́вы — русский дворянский род.

См. также 
 Булычёво
 Булычёв (значения)

Примечания